Гудаута:

 Гудаута — курортный город (с 1926) в Абхазии, на берегу Чёрного моря.
 Гудаута — основной вокзал города Гудаута в Абхазии.